Sanlorenziani – abitanti di San Lorenzo Dorsino
Sanlorenziani – abitanti di San Lorenzo in Banale